D'une manière générale, une maille est l'élément de base d'un grillage, d'un quadrillage ou autre. Plus précisément le terme est employé dans plusieurs domaines. C'est aussi un nom propre.

Textiles, filets et motifs 

 En sérigraphie, la maille est la finesse du tissu (exprimée en nombre de fils par cm, par exemple « maille de 90 ») qui laisse passer l'encre s'il n'est pas bouché par l'émulsion, les mailles étant aussi l'espace entre les fils.
 Dans le domaine du textile, une maille est une boucle de fil complète et passée dans la boucle qui précède : voir tricot. Par extension « la maille » désigne l'industrie de la confection liée aux créations en laine.
 Dans le domaine de l'armement, une cotte de mailles est une armure qui se présente sous forme d'un vêtement qu'enfilaient les combattants à l'époque médiévale.
 Dans le domaine du bois (sciage, ébénisterie, menuiserie) c'est l'aspect chatoyant de la face d'une planche dont la face principale est débitée suivant le plan radial de l'arbre, dans certaines  essences de bois (chêne en particulier). C'est également l'autre nom du débit (découpe) radial : débit sur maille (par opposition à débit sur quartier).
 Dans le domaine de la bijouterie joaillerie, une maille est une unité de motif (dans un bracelet, un collier).
 En serrurerie, une maille est un anneau ou S qui sert à former une chaîne, et qu'on appelle aussi chaînon.
 En tissage, la maille est la partie centrale de la lice (ou lisse) où passe un fil de chaîne.

Sciences 

 En cristallographie, une maille est un motif géométrique  de nœuds qui, en se répétant indéfiniment, constitue un réseau cristallin.
 Dans le domaine de l'informatique la topologie de réseau en maille décrit une structure de réseau dans laquelle les nœuds sont interconnectés de manière décentralisée.
 En théorie des graphes, la maille d'un graphe est la longueur du plus court de ses cycles.
 Dans un circuit électrique, une maille est un circuit fermé le long duquel les tensions sont annotées (loi des mailles).
 En géologie, en science des matériaux et dans les industries utilisant des granulats ou des poudres, la maille d'un tamis permet de trier les matériaux en fonction de leur granulométrie.

Monnaie 

 La maille était une monnaie divisionnaire, la plus petite valeur au Moyen Âge, on la retrouve dans les expressions « avoir maille à partir » et « être sans sou ni maille ».
 Argent dans le langage familier.

Domaine maritime 
En langage maritime, une maille désigne :

 l'élément de base de la chaîne d'ancre (ligne de mouillage) ;
 un espace entre deux couples voisins ou entre deux varangues ;
 l'espace entre les nœuds d'un filet de pêche permettant de faire une sélection sur la taille des captures.

Dans le domaine de la pêche, la maille est la taille minimale de conservation, par espèce et par zone, d'un poisson pêché.

Noms propres : personnes, marque et ville 

 Eugène-Dominique Maille (1771-1840), homme politique français.
 Pierre Maille est un ancien maire de Brest.
 François Maille(1881-1949), architecte.
 Maille est une marque de condiments du groupe Unilever, créée en 1747 par Antoine-Claude Maille.
 Maillé (Indre-et-Loire), tristement célèbre pour le massacre de ses civils en 1944.

Voir aussi 
 Maille dévorée
 

Homonymie de patronyme